Serie B 1946/1947 var organiserad med geografisk indelning, med tre olika grupper.

Grupp A

Nedflyttningskval
Match i Legnano 13 juli 1947

Biellese till Serie C medan Vogherese kvalificerade sig för Norditaliens nedflyttningskval.

Grupp B

NedflyttningskvalMatch i Modena 13 juli 1947

Pisa räddade sig kvar medan Anconitana kvalificerade sig för Norditaliens nedflyttningskval.

Grupp C

Norditaliens nedflyttningskval
Match i Bologna 13 augusti 1947

Biellese nedflyttade till Serie C.
Anmärkningslista

 Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004'', Panini Edizioni, Modena, September 2005

1946 i Italien
1947 i Italien
Fotbollssäsongen 1946/1947
1946/1947